Ел Уахе има више значења:

 Ел Уахе (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Уахе (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уахе (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику